est une expression anglaise qui signifie « du/près du/sur le mur ». Écrite « off-the-wall », elle est un adjectif se traduisant par « dingue, bizarre ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , single de Little Walter sorti en  ;
 , album de Michael Jackson sorti le  ;
 , chanson issue de cet album.

Télévision 
 , série télévisée diffusée de 1998 à 1999 sur .

Divers 
« Off the Wall », slogan de la marque Vans.